Chatham è una località della contea inglese del Kent

Da essa derivano i seguenti toponimi:

Australia 
 Chatham Island, nell'Australia Occidentale

Canada 
 Chatham, nel Nuovo Brunswick
 Chatham-Kent, in Ontario
 Brownsburg-Chatham in Québec
 Isole Chatham nella Columbia Britannica

Nuova Zelanda 
 Isole Chatham

Stati Uniti 
 Chatham, Alaska 
 Chatham, Illinois
 Chatham, Louisiana
 Chatham, Massachusetts
 Chatham, Michigan
 Chatham, New Hampshire
 Chatham, New Jersey
 Chatham, New York
 Chatham, Virginia
 Chatham, Pennsylvania